Ne nézz vissza! (Don’t Look Now), 1973-as angol–olasz thriller, rendezte Nicolas Roeg, főszereplő Donald Sutherland
 Ne nézz vissza! (Don’t Look Back), 1996-os amerikai tévéfilm, rendezte Geoff Murphy, főszereplő Eric Stoltz
 Ne nézz vissza! (No Looking Back), 1998-as amerikai filmdráma, rendezte Edward Burns, főszereplő Lauren Holly
 Ne nézz vissza! (Dokomademo ikô), 1999-es japán film, rendezte Siota Akihiko
 Ne nézz vissza! (Don’t Look Back),  a Hősök c. amerikai sci-fi sorozat második epizódja (2006)
 Ne nézz vissza! (Ne te retourne pas), 2009-es francia film, rendezte Marina de Van, főszereplő Sophie Marceau